Duitsland:
Steinach (Bad Waldsee), een dorp in de gemeente Bad Waldsee in het district Ravensburg in de deelstaat Baden-Württemberg
Steinach (Berglen), een dorp in de gemeente Berglen in het district Rems-Murr-Kreis in de deelstaat Baden-Württemberg
Steinach (Merching), een dorp in de gemeente Merching in het district Aichach-Friedberg in de deelstaat Beieren
Steinach (Neder-Beieren), een plaats in het district Straubing-Bogen in de deelstaat Beieren
Steinach (Ortenaukreis), een gemeente in het district Ortenaukreis in de deelstaat Baden-Württemberg
Steinach (Thüringen), een stad in het district Sonneberg in de deelstaat Thüringen
Steinach an der Saale, een gemeentedeel van de gemeente Bad Bocklet in de deelstaat Beieren
Steinach bei Fürth, een stadsdeel van de stad Fürth in de deelstaat Beieren

Steinach (Neckar), een zijrivier van de Neckar
Steinach (Rodach), een zijrivier van de Rodach

Oostenrijk:
Steinach am Brenner, een gemeente in het district Innsbruck Land in de deelstaat Tirol
Steinach (Bad Goisern), een dorp in de gemeente Bad Goisern in het district Gmunden in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Steinach (Bramberg am Wildkogel), een dorp in de gemeente Bramberg am Wildkogel in het district Zell am See in de deelstaat Salzburg 

Zwitserland:
Steinach (Zwitserland), een gemeente in het kanton Sankt Gallen 
Steinach (Bodensee), een rivier in het kanton Sankt Gallen